Švýcarská hokejová liga - sezóna 2009/2010. Vítězem se stal tým SC Bern.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo
 EHC Biel - HC Ambrì-Piotta 2:4 na zápasy
 Rapperswil-Jona Lakers - SCL Tigers 4:3 na zápasy

2. kolo
 EHC Biel - SCL Tigers 1:4 na zápasy

Baráž
 EHC Biel (poslední z play out) - HC Lausanne (vítěz Nationalligy B) 4:3 na zápasy

EHC Biel se udržel.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010